Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier II, se dispute du 8 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Manon Bollegraf et Eva Pfaff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1990
Zurich
Sport en Suisse en 1990
Tennis en octobre 1990